Comitatul Chambers sau  (Chambers County, în original, în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate 

 Comitatul Chambers, statul  (Formate AL -- Categorie și format)

 Comitatul Chambers, statul  (Formate TX -- Categorie și format)

Vezi și 

 Chambers (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii